Натуральне число 99
 99 рік до нашої ери
 99 рік нашої ери